IV liga, grupa łódzka – to jedna z 20 grup IV ligi piłki nożnej w Polsce. Występuje w niej 20 drużyn z województwa łódzkiego. Opiekunem rozgrywek jest Łódzki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Łodzi.

Sezon 2022/2023 

||rowspan=14|

Sezon 2021/2022 

||rowspan=12|

Sezon 2020/2021 

||rowspan=13|

Sezon 2019/2020 

||rowspan=15|

||rowspan=1|

Sezon 2018/2019 

||rowspan=14|

Sezon 2017/2018 

||rowspan=6|

||rowspan=6|

 

||rowspan=2|

Sezon 2016/2017 

||rowspan=14|

Sezon 2015/2016 

||rowspan=13|

Sezon 2014/2015 

||rowspan=13|

Sezon 2013/2014 

||rowspan=12|

Sezon 2012/2013 

  KS Paradyż i LKS Kwiatkowice zrezygnowały z awansu do III ligi, w związku z czym awans uzyskał tylko Mechanik Radomsko, zaś w III lidze dodatkowo utrzymała się Warta Sieradz.
 Sorento Zadębie Skierniewice wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Pozostałe mecze zweryfikowane zostały jako walkower na korzyść przeciwników.

Sezon 2011/2012 

 Lechia Tomaszów Mazowiecki i WKS Wieluń awansowały do III ligi.
 Włókniarz Konstantynów Łódzki wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Pozostałe mecze zweryfikowane zostały jako walkower na korzyść przeciwników.
 Woy Bukowiec Opoczyński i UKS SMS Łódź wycofały się po zakończeniu rozgrywek, w związku z czym dodatkowo utrzymały się Włókniarz Pabianice i Włókniarz Zgierz.
 W związku z dodatkowym utrzymaniem w III lidze Włókniarza Zelów i Warty Sieradz dodatkowo utrzymała się Pogoń-Ekolog Zduńska Wola, a o drugie zwolnione miejsce rozegrane zostaną baraże uzupełniające.

Sezon 2010/2011 

 Omega Kleszczów i Zawisza Rzgów awansowały do III ligi.
 Orlęta Cielądz i Unia Skierniewice spadły do klasy okręgowej.
 UKS SMS II Łódź wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Pozostałe mecze zweryfikowane zostały jako walkower na korzyść przeciwników.
 Widzew II Łódź wycofał się po zakończeniu rozgrywek, w związku z czym dodatkowo utrzymał się Boruta Zgierz.
 W związku z wycofaniem z III ligi Ceramiki Opoczno dodatkowo utrzymał się Włókniarz Konstantynów Łódzki.

Sezon 2009/2010 

 Pilica Przedbórz i Ceramika Opoczno awansowały do III ligi.
 Czarni Rząśnia, AZS WSEZ/Kolejarz Łódź, Włókniarz Moszczenica, Maziovia Rawa Mazowiecka i Pelikan II Łowicz spadły do klasy okręgowej.
 Pogoń Łask Kolumna wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Pozostałe mecze zweryfikowane zostały jako walkower na korzyść przeciwników.

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

 Włókniarz Zelów i Pogoń-Ekolog Zduńska Wola awansowały do III ligi, grupy łódzko-mazowieckiej.
 KS Paradyż wziął udział w barażach.

Sezon 2007/2008 

 Stal Niewiadów grała w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi.
 Rezerwy Unii Skierniewice przekazały prawo gry w lidze nowemu zespołowi – Vis 2007 Skierniewice.

Sezon 2006/2007 

 Sokół Aleksandrów Łódzki awansował do III ligi, grupy I
 Gal Gaz Galewice, Włókniarz Pabianice i RKS Radomsko spadły do klasy okręgowej
 RKS Radomsko wycofał się po rundzie jesiennej. Pozostałe mecze zweryfikowane zostały jako walkower na korzyść przeciwników.

Sezon 2005/2006 

 Concordia Piotrków Trybunalski awansowała do III ligi, grupy pierwszej.
 Pelikan II Łowicz, Warta Działoszyn i Start Łódź spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2004/2005 

 Górnik Łęczyca awansował do III ligi, grupy I
 WKS Wieluń, Unia II Skierniewice i Pogoń Zduńska Wola spadły do klasy okręgowej.
 Pogoń Zduńska Wola straciła dwa punkty za zaległości finansowe
 Unia II Skierniewice i WKS Wieluń wycofały się z rozgrywek w przerwie zimowej
 Pogoń Zduńska Wola nie została dopuszczona do rozgrywek w rundzie wiosennej

Sezon 2003/2004 

 Ceramika Paradyż awansowała do III ligi, grupy I
 GKS II Bełchatów, RKS II Radomsko, Victoria Szadek i Białka/Mazovia Rawa Mazowiecka spadły do klasy okręgowej.
 Białka Biała Rawska połączyła się z Mazovią Rawa Mazowiecka.
 Ceramika II/WOY Bukowiec Opoczyński stała się w przerwie zimowej pierwszą drużyną klubu i od rundy wiosennej grała jako Ceramika Opoczno.

Sezon 2002/2003 

 Pogoń Zduńska Wola awansowała do III ligi, grupy I
 Start Brzeziny, Mazovia Rawa Mazowiecka i Start Łódź spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2001/2002 

 Stal Głowno awansowała do III ligi, grupy I
 Victoria Szadek, Włókniarz Pabianice, Warta Sieradz i Widok Skierniewice spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2000/2001 
Pierwszy sezon IV ligi w nowo utworzonym województwie łódzkim.
 z III ligi grupy Łódź-Katowice spadły: GKS II Bełchatów i Start Łódź.
 z grupy Kalisz, Łódź, Piotrków Tryb., Sieradz zostały przeniesione: Bzura Ozorków, MKP Zgierz, Pogoń Zduńska Wola, Start Brzeziny, Stasiak Gomunice, Warta Działoszyn, Warta Sieradz, Widzew II Łódź, Włókniarz Pabianice oraz WOY Bukowiec Opoczyński.
 z grupy Konin, Płock, Skierniewice, Włocławek zostały przeniesione: Górnik Łęczyca, Huragan Bobrowniki, Mazovia Rawa Mazowiecka oraz MKS Kutno.
 z ligi okręgowej awans uzyskały: Stal Głowno (gr. Łódź), Ceramika Paradyż (gr. Piotrków Tryb.), Jutrzenka Warta (gr. Sieradz) oraz Pogoń Rogów (gr. Skierniewice).

Przypisy 

Sport w województwie łódzkim
Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce